Diese Liste der Café-Meineid-Episoden beinhaltet alle Episoden der Fernsehserie Café Meineid. Von 1990 bis 2003 wurden 147 Episoden gesendet, von denen 115 zu 57 Langfassungen zusammengeschnitten wurden.

Einzelepisoden

1. Staffel

2. Staffel

3. Staffel

4. Staffel

5. Staffel

6. Staffel

7. Staffel

8. Staffel

9. Staffel

10. Staffel

11. Staffel 

Die 32 mit * gekennzeichneten Folgen wurden bisher nicht in den nachfolgenden Langfassungen zusammengespannt.

Langfassungen 
Für Wiederholungen schnitt das Bayerische Fernsehen jeweils zwei Episoden zu einer Langfassung zusammen, die teilweise mit nachgedrehten Szenen miteinander verbunden wurden. Insgesamt entstanden so 57 Doppelfolgen à 45 Minuten.

Einzelnachweise 

Episodenliste